Zubki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek.
 Zubki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim
 Zubki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
 Zubki – dawna gromada w latach 1954–1972.
 Zubki Białostockie – nieczynna stacja kolejowa w Zubkach w województwie podlaskim, w Polsce.
 Zubki – przystanek kolejowy w miejscowości Suchlicze, w rejonie kleckim, w obwodzie mińskim, na Białorusi.
 Zubki Duże – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice.
 Zubki Małe – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice.